Да́рья Давы́дова:
 Давыдова, Дарья Григорьевна (род. 1991) — российская дзюдоистка.
 Давыдова, Дарья Дмитриевна (род. 1990) — российская оперная певица, сопрано.
 Дарья Давыдова (Певица Порева) — участница групп «Плед», «Приключения Электроников», «Слон», «Ульи».